Holcombe puede referirse a:

 Holcombe (Wisconsin), Estados Unidos
 Holcombe Rucker
 Holcombe Ward
 Alex Holcombe, un exjugador de baloncesto estadounidense
 Harry Holcombe, un actor teatral, cinematográfico y televisivo de nacionalidad estadounidense

Inglaterra 
 Holcombe (East Devon), Devon
 Holcombe (Teignbridge), Devon
 Holcombe Rogus, Devon
 Holcombe (Gran Mánchester)
 Holcombe (Somerset)